Первый в истории Европейский вызов по зимним метаниям прошёл 17—18 марта 2001 года на стадионе «Шарль Эрман» в Ницце, Франция. В программу турнира были включены толкание ядра, метание диска, метание молота и метание копья. Разыгрывались 2 командных трофея, среди мужчин и женщин. В соревнованиях принял участие 151 метатель из 21 страны Европы.

Каждая страна могла выставить до 2 человек в каждой дисциплине. В зачёт команды шли оба результата в каждом из видов метаний, после чего они переводились в очки с помощью Международной таблицы перевода результатов ИААФ. По сумме полученных баллов определялись победители и призёры в командном зачёте. Кроме того, единственный раз в истории подводились итоги в общей (смешанной) классификации после сложения результатов мужчин и женщин.

Результаты

Индивидуальное первенство

Командное первенство

Ссылки 
 

Кубки Европы по зимним метаниям
Март 2001 года
Спорт во Франции в 2001 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Международные спортивные соревнования в Ницце